

Павли — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Павли — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Павли — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область